Heinz puede referirse a:

 Heinz (nombre) (pronunciación alemana: ), nombre de pila masculino alemán, variante y diminutivo de Heinrich (‘Enrique’ en español).
 Heinz Guderian (1888-1954), militar alemán.
 Henry John Heinz (1844-1919), empresario estadounidense.
 Heinz (compañía), empresa agroalimentaria estadounidense fundada por el anterior.
 Heinz (cantante) (1942-2000), bajista y cantante británico de origen alemán.
 El cuerpo de Heinz, una inclusión en el eritrocito.